Мате (дзюдо) — команда рефері в дзюдо
 Мате (напій) () — також відомий як парагвайський чай, традиційний напій у Південній Америці
 Мате (рослина)  — вічнозелена кущова рослина, з сушеного листя якої виготовляють напій мате
 Мате (посуд) — традиційний посуд, з якого п'ють напій мате
 Мате (Ду) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду
 MATE — стільниця для Linux

 Мате Василь Васильович (1856—1917) — художник.